Khlong Thom (în ) este un district (Amphoe) din provincia Krabi, Thailanda, cu o populație de 70.337 de locuitori și o suprafață de 1.042,531 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 7 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 67 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Krabi